Овај чланак садржи листе стрелаца КК Црвена звезда по сезонама.

Сезона 2012/13.

Сезона 2013/14.

Сезона 2014/15.

Сезона 2015/16.

Сезона 2016/17.

Сезона 2017/18.

Сезона 2018/19.

Сезона 2019/20.

Сезона 2020/21.

Сезона 2021/22.

Сезона 2022/23.

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт Јадранске лиге
 Званични сајт Кошаркашке лиге Србије
 КК Црвена звезда на сајту Еуробаскет
 Званични сајт Кошаркашког савеза Србије

КК Црвена звезда
Спискови за кошарку у Србији